«Се́верный курье́р» — название нескольких газет, выходивших в России:
 «Северный курьер» — ежедневная политическая и литературная газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге в ноябре 1899 — декабре 1900 года (см. :s:ЭСБЕ/Северный Курьер); закрыта цензурой.
 «Северный курьер» — название ярославской газеты «Северный край» в марте-мае 1907 года, в ноябре-декабре 1908 года и в марте 1909 года.
 «Северный курьер» — название петрозаводской газеты «Курьер Карелии» в 1991—2001 годах.